Morondava może dotyczyć: 
 Morondava – miasto w zachodnim Madagaskarze, w prowincji Toliara
 Morondava – rzeka w zachodniej części Madagaskaru, w prowincji Toliara

Zobacz też 
 Port lotniczy Morondava